Криптон может означать:
 Криптон — химический элемент, обозначается символом Kr.
 CRYPTON — алгоритм симметричного блочного шифрования.
 KRYPTON —  компьютерный язык программирования.
 Криптон — выдуманная планета, место рождения Супермена.
 AS-17 «Krypton» — тактическая управляемая ракета класса «воздух-поверхность» средней дальности.
 Криптон — телесериал.

См. также 
 Криптономикон